Diana Orleánská (Diana Françoise Maria da Gloria d'Orléans; * 24. března 1940 Petrópolis) je francouzská princezna a manželka Karla, vévody württemberského, hlavy rodu Württembergů. Navíc je úspěšnou umělkyní a sochařkou.

Původ a sňatek 
Diana se narodila v brazilském městě Petrópolis jako čtvrtá dcera a šesté dítě orleánského žadatele francouzského trůnu, prince Jindřicha Orleánského, a jeho manželky Isabely z rodu Orléans-Braganza.

21. července 1960 se dvacetiletá Diana v Altshausenu provdala za o čtyři roky staršího Karla, vévodu z Württembergu, který se stal v roce 1975 hlavou rodu Württembergů.

Potomci 
Princezna Diana svému manželovi porodila čtyři syny a dvě dcery:

 Fridrich Filip Karel František Maria (1. června 1961 – 9. května 2018)
 Matylda Marie Antoinetta Rosa Isabela (11. července 1962)
 Eberhard Alois Mikuláš Jindřich Johannes Maria (20. června 1963)
 Filip Albrecht Kryštof Ulrich Maria (1. listopadu 1964)
 Michal Jindřich Albert Alexandr Maria (1. prosince 1965)
 Eleonora Fleur Juanita Šarlota Eudoxie Marie Anežka (4. listopadu 1977)

Kmotry nejmladší dcery Fleur jsou bývalý španělský král Juan Carlos a bývalý bulharský car Simeon II.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Württemberské vévodkyně
Němečtí sochaři
Německé spisovatelky
Němečtí filantropové
Němečtí římští katolíci
Rytíři Řádu čestné legie
Nositelé Řádu za zásluhy Bádenska-Württemberska
Nositelé Řádu württemberské koruny
Narození 24. března
Narození v roce 1940
Narození v Brazílii
Žijící lidé
Ženy